Georges-Louis Arlaud (1869-1944) – fotografo francese
 Jacques-Antoine Arlaud (1668-1743) – pittore e miniatore svizzero
 Louis-Ami Arlaud-Jurine (1751-1829) – pittore e miniatore svizzero
 Marc-Louis Arlaud (1772-1845) – pittore svizzero
 Swann Arlaud (1981) – attore francese